Un mochi, une préparation de la cuisine japonaise.
 Francesco Mochi (1580-1654), peintre italien.
 Juan Mochi (1829-1892), peintre italien.
 Mochi, langue parlée en Tanzanie.